Белорусский — посёлок в Пыталовском районе Псковской области России. Административный центр Утроинской волости (до 2015 года был центром ныне упразднённой Тулинской волости).

География 
Посёлок расположен в 9 км к юго-западу от города Пыталово.

История 
Решение Псковского облисполкома от 22 марта 1982 года № 132 зарегистрирован вновь возникший населённый пункт на территории совхоза «Белорусский» в Пыталовском районе и присвоено ему наименования Белорусский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района